Михилс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Михилс, Барт (род. 1986) — бельгийский шахматист.
 Михилс, Иво (1923—2012) — бельгийский (фламандский) писатель, сценарист и кинорежиссёр, журналист.
 Михилс, Стефан (род. 1965) — бельгийский шашист, специализирующийся в международных шашках.
 См. также 
 Михельс